Rozkoš je velmi příjemný pocit uspokojení, potěšení, blaženosti, radosti, dosahující nejvyšší stupeň. Další významy:

názvy sídel
 Rozkoš (okres Znojmo) – obec v okresu Znojmo
 Rozkoš (Humpolec) – část města Humpolec v okrese Pelhřimov
 Rozkoš (Onomyšl) – část obce Onomyšl v okrese Kutná Hora
 Rozkoš (Průhonice) – část obce Průhonice v okrese Praha-západ
 Rozkoš (Kostomlaty nad Labem) – část obce Kostomlaty nad Labem v okrese Nymburk
 Rozkoš (Kounov) – část obce Kounov v okrese Rychnov nad Kněžnou

další zeměpisné názvy
 vodní nádrž Rozkoš – nádrž u České Skalice
 Rozkoš (potok) – pravostranný přítok Metuje
 Rozkoš (tvrz) – tvrz ve vesnici Budkov u Střížovic

jiné významy
 Rozkoš (film) – film Jitky Rudolfové (2013)
 Rozkoš bez rizika, z. s. (zkratka R–R) – česká nestátní nezisková organizace

Externí odkazy